Атлас-Легендарний ресторан у Львові на пл. Ринок 45 https://www.facebook.com/atlas.cafe/

Атла́с 
 Атла́с — тканина

А́тлас 
 А́тлас — збірка географічних карт.
 А́тлас — титан в грецькій міфології. Частіше йменується Атлантом.
 А́тлас — гори в Африці. Названі на честь міфічного Атласа.
 Атлас — третій природний супутник Сатурна. Отримав назву на честь міфічного Атласа.
 Атлас (атлант) — перший шийний хребець. Названий на честь міфічного Атласа.
 «Атлас» — сімейство американських ракет-носіїв для запуску військових і комерційних корисних навантажень. Отримало назву на честь міфічного Атласа.
 «Атлас» — книжкова фабрика і видавництво у Львові.

Див. також 
 Atlas Weekend — щорічний фестиваль музики та мистецтва.
 Павиноочка атлас (Attacus atlas) — метелик з родини сатурнієвих. Вважається найбільшим метеликом у світі. Отримав назву на честь міфічного Атласа.
 Atlas — нічний клуб, що знаходиться у Києві.
 «Атлас» — книжкова фабрика у Львові.
 ATLAS — система телескопів.
 ATLAS — детектор частинок, збудований для експериментів на Великому адронному колайдері.